Мака́рий — село в Варнавинском районе Нижегородской области, входит в состав Богородского сельсовета. Бывший административный центр Макарьевского сельсовета.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 315 чел.

Источники 

Населённые пункты Варнавинского района